

Anno 
 174 o 174 a.C.

Codici 
 174  – Codice che designa l'Osservatorio di Nyrölä a Jyväskylä in Finlandia

Matematica 
 174 – numero